Натуральне число 336
 336 рік до нашої ери
 336 рік нашої ери